L'hispanophilie désigne, chez une personne étrangère à la nation espagnole, son goût prononcé pour les aspects culturels et civilisationnels développés par ce pays, ainsi que leur rayonnement. Les personnes concernées sont qualifiées d'« hispanophiles ». Son terme opposé est l'hispanophobie.

Hispanophiles notables 
 Jaime Eyzaguirre, historien chilien.
 Ernest Hemingway, écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain.
 Archer Milton Huntington, philanthrope américain.
 Stanley Payne, historien américain.
 Hugh Thomas, historien britannique.
 Orson Welles, acteur, écrivain, producteur et réalisateur américain.

Annexes

Articles connexes 
 Amérique hispanique
 Culture espagnole

Liens externes 

Culture espagnole
Lexique politique
Nationalisme en Espagne
Xénophilie